Тактико-техническите данни на съветските танкове